Чемпионат Кабардино-Балкарии по футболу — ежегодный футбольный турнир любительских команд Кабардино-Балкарской республики, проводящийся в рамках четвёртого дивизиона России по футболу. Чемпионат разыгрывается в формате лиги.

Соревнования 
Кабардино-Балкарская АССР была образована 5 декабря 1936 года путем выведения из состава Северо-Кавказского края. 
В 1944 году была переименована в Кабардинскую АССР, с 1957 года — снова Кабардино-Балкарская АССР. С 1992 года — Кабардино-Балкарская Республика.

Советский период 
Результаты соревнований

Чемпионат Кабардино-Балкарской АССР

Чемпионат Кабардинской АССР

Чемпионат Кабардино-Балкарской АССР

Призеры

Российский период

Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики

Общее количество призовых мест по командам

Ссылки 
 Таблица первенства
 Информация о чемпионате на сайте ЮФО

Региональные футбольные турниры России
Спортивные соревнования в Кабардино-Балкарии